Okręty US Navy o nazwie USS  "Fulton". Ich patronem był Robert Fulton:
 Pierwszy  był parową fregatą. Zwodowany w 1815, dostarczony marynarce w 1816. W służbie do 1829.
 Drugi  był parowcem bocznokołowym. Zwodowany w 1837. Przechwycony przez Konfederatów w 1861. Zniszczony w ewakuacji Pensacola w 1862
 Trzeci  był okrętem patrolowym. W służbie od 1917 do 1919/
 Czwarty  był okrętem prototypowym okrętów-baz okrętów podwodnych typu Fulton. Zwodowany w 1914, przeklasyfikowany na kanonierkę (PG-49) w 1930, wycofany ze służby w 1934.
 Piąty  był okrętem prototypowym okrętów-baz typu Fulton. Zwodowany w 1940, skreślony z listy w 1991.

Fulton